

Patronyme 

 Marno Allika (né en 1982), escrimeur estonien.

Toponyme 

 Allika, village de la commune de Hiiumaa, dans le comté de Hiiu, en Estonie ;
 Allika, village de la commune de Kernu, dans le comté de Harju, en Estonie ;
 Allika, village de la paroisse de Kuusalu, dans le comté de Harju, en Estonie.